Razdel kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Razdel (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Dulovo, 
 Razdel (distrikt i Bulgarien, Jambol), Obsjtina Elchovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar